Chien d'arrêt désigne :
 Le chien d'arrêt, un classe de chien de chasse
 Un Chien d'arrêt (Mickey Mouse), un dessin animé de Mickey Mouse de 1939 avec Pluto.